Завод имени Фрунзе — объекты, носящие или носившие имя М. В. Фрунзе. Принятое сокращение ЗиФ
 Завод имени М. В. Фрунзе — завод «Арсенал» в Санкт-Петербурге.
 Завод имени Фрунзе — пензенский велосипедный завод.
 Завод имени М. В. Фрунзе — завод радиоэлектронного приборостроения в Нижнем Новгороде.
 Завод имени М. В. Фрунзе — моторостроительный завод в Куйбышеве.
 «Завод имени Фрунзе» — московский футбольный клуб, существовавший в 1923—1941 годах. См. также 
 Команда завода имени М. В. Фрунзе
 Примечания